Леон Дюбуа (; 10 января 1859, Брюссель — 19 ноября 1935, Буафор под Брюсселем) — бельгийский дирижёр, композитор и музыкальный педагог.

Учился в Брюссельской консерватории у Альфонса Майи (орган) и Жозефа Дюпона (композиция). В 1889 году начал работать оперным дирижёром в Нанте, где поставил в том числе и свою одноактную комическую оперу «Торжество Сганареля» (), в 1890 году вернулся в Бельгию для работы в брюссельском оперном театре Ла Монне, в 1891 году дирижировал оперой в Льеже, затем в 1892—1897 годах снова в Ла Монне. В 1899—1912 годах руководил музыкальной школой в Лёвене. В 1912—1925 годах — директор Брюссельской консерватории.

Среди наиболее значительных сочинений Дюбуа — балет «Смерть» (; 1884, по Камилю Лемонье) и опера «Эдени» (; 1912, либретто также Лемонье).

Примечания 

Дирижёры Бельгии
Композиторы Бельгии
Академические музыканты Бельгии
Музыкальные педагоги Бельгии
Оперные композиторы Бельгии